Ба́рдах — еврейская фамилия. Известные носители:
 Бардах, Виктор Лев — польский офицер и писатель, известный под псевдонимом Ян Герхард.
 Бардах, Георгина (род. 1983) — аргентинская пловчиха, бронзовая медалистка Олимпиады 2004 года, чемпионка Панамериканских игр 2007 года.
 Бардах, Николас (род. 1954) — немецкий музыкант-ударник канадского происхождения.
 Бардах, Юлий Меирович (Маркович; 1827—1903) — русский учёный-гебраист, литератор, переводчик с древнееврейского и арамейского языков.
 Бардах, Юлиуш (Юлий Маркович; 1914—2010) — польский историк государственного строительства и права, действительный член-корреспондент Польской академии наук, внук Ю. М. Бардаха.
 Бардах, Яков Юлиевич (Юдович, Иудович, 1857—1929) — русский бактериолог, микробиолог, основатель и ректор Одесского института усовершенствования врачей, сын Ю. М. Бардаха.
 Бардах, Януш Маркович (Janusz Bardach, 1919—2002) — польско-американский челюстно-лицевой хирург, мемуарист, брат Ю. М. Бардаха.

Примечания